Pfeffersäcke bezeichnet:

 Säcke zur Lagerung und zum Transport von Pfeffer
 Kaufleute, siehe Pfeffersack
 ein Spiel, siehe Pfeffersäcke (Spiel)